Втора македонска футболна лига 1994/95 е трети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от август 1994 г. до май 1995 г. Отборите са разпределени в две групи по 16 отбора. Шампиони са Македония Гьорче Петров и Победа Валандово.

Класиране

Запад

Изток 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бележки 
 Република Македония - Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони